Miejscowości w USA:
 Barnum – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Webster
 Barnum – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
Gminy w USA:
 Barnum (ang. Barnum Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
Osoby noszące nazwisko Barnum:
 P.T. Barnum (zm. 1891) – amerykański przedsiębiorca cyrkowy